Тереза Наталия Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бевернская (; ,  — , ) — принцесса из дома Вельфов, аббатиса Гандерсгеймского монастыря.

Биография 
Тереза Наталия — шестая дочь герцога Фердинанда Альбрехта II, князя Брауншвейг-Люнебурга, и его супруги принцессы Антуанетты Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, дочери герцога Людвига Рудольфа Брауншвейг-Вольфенбюттельского и принцессы Кристины Луизы Эттингенской.

Планы выдать принцессу Терезу Наталию замуж за эрцгерцога Австрии или принца Франции разбились о из-за того, что принцесса отказалась перейти в католическое вероисповедание. 4 июня 1767 года принцесса была избрана аббатисой Гандерсгеймского монастыря. Аббатиса часто бывала при дворе своего старшего брата Карла, правившего в Брауншвейг-Вольфенбюттеле. Тереза Наталия была похоронена в крипте Брауншвейгского собора. Её преемницей в Гандерсгеймском монастыре стала Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

Предки

Примечания

Литература 
 Martin Hoernes und Hedwig Röckelein (Hrsg.): Gandersheim und Essen. Vergleichende Untersuchungen zu sächsischen Frauenstiften, (Essener Forschungen zum Frauenstift, Band 4), Essen (2006)
 C. Römer: Braunschweig-Bevern, Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie 1667—1884, Braunschweig (1997)
 Kurt Kronenberg: Äbtissinnen des Reichstiftes Gandersheim (1981)
 Hans Goetting: Germania Sacra, Neue Folge 7, Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz, Das Bistum Hildesheim 1, Das reichsunmittelbare Stift Gandersheim (Hrsg. vom Max- Planck- Institut für Geschichte), Berlin, New York (1973)

Ссылки 
 Линия Брауншвейг-Вольфенбюттель-Беверн

Младший Брауншвейгский дом
Аббатисы Гандерсгейма